Ю Сяоди (; родилась 12 мая 1996 года) — китайская профессиональная теннисистка.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (3)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)

Победы (18)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Китая